A Million in One, Two, Three (Um Milhão, em Um, Dois, Três) foi a canção belga no Festival Eurovisão da Canção 1977 cantada em inglês pela banda Dream Express (a primeira vez que a Bélgica não enviou uma canção cantada em francês ou neerlandês, desde 1956).

O tema tinha letra e música de Luc Smets e foi orquestrada por Alyn Ainsworth.

A canção belga foi a 17.ª a ser interpretada na noite do festival, a seguir à canção finlandesa "Lapponia" cantada por Monica Aspelund e antes da canção francesa "L'Oiseau et l'Enfant", interpretada por Marie Myriam. No final da votação, recebeu 69 pontos e classificou-se em sétimo, entre 18 países participantes. 

A canção diz que o grupo necessita de 1 milhão de dólares e pede ao presidente de uma grande empresa um emprego. Fazem uma descrição do estilo de vida que poderiam ter com aquele dinheiro, nomeadamente umas férias em Cannes e um iate em Monte Carlo.

Ligações externas 
 Letra da canção

Million in One, Two, Three, A
Million in One, Two, Three, A
Million in One, Two, Three, A
Million in One, Two, Three, A
Million in One, Two, Three, A